Este término designa en Venezuela dos especies diferentes de plantas de la familia fabáceas:
 Lonchocarpus violaceus, y
 Hebestigma cubense.